Plochmann ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Friedrich Richard Plochmann (1822–1894), deutscher Pfarrer und Schriftsteller
 Richard Plochmann (1924–1991), deutscher Forstwissenschaftler

Siehe auch:
 Pochmann